Ermita de Santa Magdalena de Garcia, ermita de Garcia (Ribera d'Ebre)
 Ermita de Santa Magdalena (el Pinell de Brai), ermita de Pinell de Brai (Terra Alta)
 Ermita de Santa Magdalena (Terrades), ermita a Terrades (Alt Empordà)